Sergio García puede referirse a:

Sergio García de Alba (1955), economista y político mexicano – Secretario de Economía de México (durante 2005-2006);
Sergio García Dols (2003-), motociclista español;
Sergio García de la Fuente (1983–), futbolista español – profesional desde 2003 - hasta 2021;
Sergio García de la Iglesia (1989-), futbolista español del Fútbol Club Cartagena;
Sergio García Fernández (1980–), golfista español;
Sergio García Francia (1974–), Artista digital Mexicano;
Sergio García Gómez (1992-), boxeador español;
Sergio García Malfavón (1987–), yudoca mexicano;
Sergio García Marín, actor de doblaje español;
Sergio García Ortiz (1989–), nadador español – olímpico en 2008;
Sergio García Ramírez (1938–), político y abogado mexicano – Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos;
Sergio García (1965–), ciclista colombiano; o
Sergio García (1967–), historietista español.